Argon ima več pomenov:

 Argon je ime kemijskega elementa
 V Tolkienovi mitologiji je bil Argon četrti Fingolfinov sin